Bonpland ist der Nachname von:

 Aimé Bonpland (1773–1858), französischer Naturforscher

Bonpland bezeichnet zudem:

 Bonpland (Corrientes), Ort in Argentinien
 Bonpland (Misiones), Ort in Argentinien
 Bonpland (Mondkrater), benannt nach Aimé Bonpland
 (9587) Bonpland, ein nach Aimé Bonpland benannter Asteroid
 Pico Bonpland, nach Aimê Bonpland benannter Berg in den venezolanischen Anden